Kazimierz Wójcik (1931-1985) - polski sportowiec, narciarz
 Kazimierz Wójcik (ur. 1953) – polski polityk
 Kazimierz Wójcik (ur. 1955) – polski sportowiec, zużlowiec
 Kazimierz Wójcik – polski filozof